Courcelles (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Courcelles (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Courcelles (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Courcelles (Territoire-de-Belfort) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Courcelles (Meurthe-et-Moselle) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Courcelles (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Courcelles (Belgia) – belgijskie miasto w Hainaut